

Archeologia 
 Cuello – sito archeologico Maya del Belize

Persone 
 Alberto Cuello – calciatore argentino
 Luciano Leonel Cuello – pugile argentino
 Martín Cuello – cestista argentino
 Matheus Cuello – calciatore uruguaiano
 Tomás Cuello – calciatore argentino